Rodel steht für:

 Bürgerrolle, ein Personenverzeichnis
 Fleckenrodel, ein Grundbuch im Mittelalter
 ein Wintersportgerät, siehe Rodelschlitten
 ein Transportgerät, siehe Sackkarre

Ort:
 Rodel (Schottland), Weiler auf der Insel Harris, Schottland

Rodel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Rodel (1901–1993), Schweizer Journalist und Politiker
 Gerda Rodel (1914–1998), Schweizer Journalistin und Sozialistin
 Ursula Rodel (1945–2021), Schweizer Modedesignerin, Kostümbildnerin und Unternehmerin

Siehe auch:
 Rodeln
 Rodl
 Rödel
 Rodler